Nel 1922 è stato abolito il challenge round.

Suzanne Lenglen ha battuto in finale Molla Mallory 6-2 6-0.

La finale è durata appena 23 minuti diventando così il match più breve nella storia del torneo.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1922